Ухтым — название ряда населённых пунктов в России
 Ухтым — село в Кировской области, Богородский район
 Ухтым — деревня в Кировской области, Нолинский район
 Ухтым — деревня в Пермском крае, Чердынский район
 
 Ухтым — река, приток Камы.